Granville (Frankrijk), een stad in het Franse departement Manche
Granville County, een county in de Amerikaanse staat North Carolina
Granville (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
Granville (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
Granville (Massachusetts), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Massachusetts
Granville (North Dakota), een plaats (city) in de Amerikaanse staat North Dakota
Granville (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
Granville (West Virginia), een plaats (town) in de Amerikaanse staat West Virginia
Granville (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Christine Granville (1908-1952), aangenomen naam van een Pools geheim agent
Jean-Jacques de Granville (1943), Frans botanicus
Granville (schip, 1913), een Panamees vrachtschip
Granville (fietsmerk), een fietsmerk

Zie ook
Grandville (doorverwijspagina)